Spiegel är det tyska ordet för spegel och kan även syfta på:

Personer
 Ferdinand August von Spiegel
 Friedrich von Spiegel
 Hendrik Laurenszoon Spiegel
 Maria Aurora von Spiegel

Tidskrift
Der Spiegel, tysk tidskrift

Tyska efternamn